Луи-Адриен Бербругже ( — ) — французский археолог и филолог.

Бербругже родился в Париже. Он был арабистом и имел жену-мусульманку. Стал основателем Национальной библиотеки в Алжире.

Умер в Алжире

Награды и достижения 
Имел многочисленные награды и звания:
 Куратор библиотеки и музея Алжира.
 Президент Алжирского исторического общества.
 Член Генерального совета провинции Алжир.
 Полковник Алжирской милиции.
 Командор французского ордена Почетного легиона.
 Кавалер тунисского ордена Славы.
 Рыцарь ордена Святого Григория Великого.

Избранные произведения 
 "Nouveau dictionnaire de poche français-espagnol et espagnol-français", (1829) – Новый французско-испанский и испанско-французский карманный словарь.
 "Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842", (1847) – научные исследования Алжира с 1840 по 1842.
 "Les époques militaires de la Grande Kabilie", (1857) – военные эпохи Большой Кабилии.
 "Le Pégnon d'alger, ou, Les его происхождение du gouvernement Turc en Algérie", (1860) – Пеньён-де-Алжир, или происхождение турецкого правительства в Алжире
 "Le tombeau de la chrétienne, mausolée des rois mauritaniens de la dernière dynastie", (1867) – Христианские усыпальницы в Королевском Мавзолее Мавретании последней династии.

Примечания 

Командоры ордена Почётного легиона
Археологи Франции
Выпускники Национальной школы хартий